Samaël est an ange dans la tradition juive
 Samael est le nom d'un groupe suisse de metal industriel.